Мещеряковский — посёлок в Адамовском районе Оренбургской области. Входит в состав Совхозного сельсовета.

География 
Посёлок расположен недалеко от районного центра — Адамовки.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Адамовского района